Casala ist der Name von

 Carmina Casala (* 1941), spanische Lyrikerin

Casala steht für

 Casala Objektmöbel, auch: Casala Werke Carl Sasse, 1917 in Lauenau gegründeter Möbelfabrikant